Corps de métier peut renvoyer à deux significations :
 aux corporations de l'Ancien Régime ;
 aux corps de métier, ensembles regroupant les personnes exerçant une profession identique ou similaire autour d'un domaine professionnel.